Massive Entertainment (также известная как Ubisoft Massive) — шведская студия разработки видеоигр, расположенная в Мальмё. С 2008 года студией владеет Ubisoft.

Студия известна благодаря серии игр Ground Control в жанре тактики в реальном времени (RTT), World in Conflict и Tom Clancy's The Division и по игровому движку Snowdrop.

История 
Massive Entertainment основана в 1997 году, приобретена Vivendi Universal Games в 2002 году.

18 сентября 2007 года выпущена игра World in Conflict. В марте 2009 года к ней вышло дополнение World in Conflict: Soviet Assault.

6 августа 2008 года, после слияния Activision и Vivendi Games, Activision Blizzard выставила Massive Entertainment на продажу. 10 ноября 2008 года Ubisoft приобрела Massive Entertainment.

В марте 2009 года CEO Мартин Халтберг покинул Ubisoft Massive.

В декабре 2010 года Ubisoft сообщила о присоединении Massive к команде разработки Assassin's Creed. 5 мая 2011 анонсировано участие Massive Entertainment в разработке Assassin's Creed: Revelations, которая вышла в ноябре 2011 года. Massive также участвовала в разработке Far Cry 3, которая вышла в декабре 2012 года.

На E3 2013 Massive анонсировала и продемонстрировала свой следующий проект Tom Clancy's The Division.

Список видеоигр

Примечания

Ссылки 
 

Подразделения Ubisoft
Производители компьютерных игр по алфавиту
Бывшие дочерние компании Activision